En théologie, l’infaillibilité est une position doctrinale selon laquelle une autorité ne peut pas se tromper et l’inerrance une position selon laquelle un ou plusieurs textes ne contiennent aucune erreur. Ces deux termes sont parfois utilisés de manière interchangeable mais une distinction peut être faite.

 Infaillibilité (Islam)
 Infaillibilité pontificale
 Infaillibilité de l'Église
 Inerrance biblique

Voir aussi 
 Les Infaillibles (The Final Deduction ), roman américain de Rex Stout (1961)